Здравка може да се отнася за:

 Здравка – българско име
 Здравка – кратер на Венера